Mosdok () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 Mosdok, Stadt in der Republik Nordossetien-Alanien
 Mosdok (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Mosdok (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow